Adelshofen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Adelshofen, Oberbayern – kommun i Landkreis Fürstenfeldbruck, Oberbayern, Bayern, 
 Adelshofen, Mittelfranken – kommun i Landkreis Ansbach, Regierungsbezirk Mittelfranken, Bayern,